Раско́л может означать:

 Раскол (религия) — разделение в религиозной организации.
 Раскол в христианстве (схизма) — отделение от юрисдикции церкви и образование отделившимися христианами отдельного самостоятельного сообщества без изменения догматики.
 Акакианская схизма — 35-летний (484—519 годы) церковный раскол между Римской и Константинопольской церквями.
 Великий раскол — раскол в 1054 году, когда окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую и Православную.
 Великий западный раскол — раскол в Римско-Католической церкви в 1378—1417 годах, когда сразу два претендента объявили себя папами.
 Раскол Русской церкви — раскол в Русской церкви в XVII веке.
 Обновленческий раскол — раскол в Русской православной церкви, существовавший с 1917 до 1946 года.
 Григорианский раскол — раскол в Русской православной церкви, существовавший с 1925 до начала 1940 годов.

В секулярном (светском) смысле, раскол — устойчивое размежевание внутри целостных сообществ без указания на правоту (неправоту) частей этих сообществ (согласно Липсету и  Роккану).
 Партийный раскол, политический — разделение внутри партий, образование фракций. Например: раскол на большевиков и меньшевиков.
 Государственный раскол — разделение государств на две и более частей.
 Советско-китайский раскол — дипломатический конфликт между КНР и СССР, начавшийся в конце 1950-х годов.

Другое 
 Раскол (альбом) — концертный альбом рок-группы Nautilus Pompilius 1988 года.
 Раскол (телесериал, 1993) — российский сериал 1993 года о II съезде РСДРП.
 Раскол (телесериал, 2011) — российский сериал 2011 года о расколе в Русской церкви.
 Раскол (мультфильм) — французская короткометражная драма.

Христианство